Стадион «Спорт топлумы» () — стадион многоцелевого использования в Дашогузе, Туркмения. Является домашней ареной футбольного клуба «Туран» и вмещает 10 000 зрителей. Открыт в 2010 году.

История 
Стадион открыт в мае 2010 года.

28 октября 2014 года на стадионе прошёл финал Кубка Туркмении, в котором «Ахал» одержал победу над «Балканом» со счётом 3:2.

16 июня 2015 года на стадионе проходил матч отборочной стадии чемпионата мира-2018 между Туркменистаном и Ираном (1:1). Впервые сборная Туркменистана проводила матч за пределами Ашхабада.

Структура 
Спортивный комплекс расположен на площади более 13 гектаров. Вокруг футбольного поля с натуральным газоном проложены беговые дорожки.

На территории спорткомплекса есть крытый плавательный бассейн, залы для занятий игровыми видами спорта и единоборствами. Имеются открытые площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и два теннисных корта.

Посетители стадиона, приехавшие на автомобилях, могут припарковаться на любой из парковок стадиона.

Примечания

Ссылки 
 Фото строительства стадиона

Футбольные стадионы Туркменистана
Многофункциональные стадионы
Здания и сооружения Дашогуза
Спорт в Дашогузе
Появились в 2010-е годы в Туркменистане
2010 год в Туркменистане
Здания и сооружения, заложенные в 2008 году